Scutacarus är ett släkte av spindeldjur. Scutacarus ingår i familjen Scutacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Scutacarus